Cieki w Polsce
 Duży Rów – rów, dopływ Biłki
 Duży Rów – rów, dopływ Wiercicy

Przypisy